14. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 2–3 marca 1985 roku w Røros, w Norwegii. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Mistrzynią globu została reprezentantka NRD Cornelia Dick. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Tytuł obronił reprezentant ZSRR Walerij Guk. Do biegu na 3000 m/5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 32 łyżwiarki (wszyscy sklasyfikowani) i 46 łyżwiarzy (45 sklasyfikowanych) z 18 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1985 w sportach zimowych
1985 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii